Vincelles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Vincelles (Marne) im Département Marne
 Vincelles (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Vincelles (Yonne) im Département Yonne

sowie:
 Vincelles (Jura), ehemalige Gemeinde im Département Jura